Saxhyttan (Ludvika), een plaats in de gemeente Ludvika in het Zweedse landschap Dalarna.
 Saxhyttan (Hällefors), een plaats in de gemeente Hällefors in het Zweedse landschap Västmanland